Васи́лий Васи́льевич Кочубе́й:
 Кочубей, Василий Васильевич (1756—1800) — генерал-майор.
 Кочубей, Василий Васильевич (1784—1844) — тайный советник, полковник, участник Отечественной войны 1812 года.
 Кочубей, Василий Васильевич (1883—1960) — член IV Государственной думы от Полтавской губернии.
 Кочубей, Василий Васильевич (1892—1971) — офицер Кавалергардского полка, личный адъютант гетмана Скоропадского.